Hans Jucker ist der Name folgender Personen:

* Hans Jucker (Archäologe) (1918–1984), Schweizer Klassischer Archäologe
 Hans Jucker (Moderator) (1946–2011), Schweizer Sportreporter